Это список резолюций Совета Безопасности ООН с 1801 по 1900, принятых в период с 20 февраля 2008 г. по 16 декабря 2009 г.

Внешние ссылки 
 Резолюции Совета Безопасности ООН

Резолюции Совета Безопасности ООН
1801